Тази страница представлява списък на всички срещи на националния отбор по волейбол на България.

2009

2010

2011

2012

2013 

Волейбол в България